Der Begriff Rotationsverfahren bezeichnet
ein mathematisches Verfahren, siehe Rotationsverfahren (Statistik)
die Umsetzung eines politischen Prinzips, siehe Rotationsprinzip
ein Verfahren zur Produktion von Kunststoffteilen, siehe Rotationsschmelzverfahren